Een provincie van Algerije, zie Tlemcen (provincie)
 De hoofdstad van de provincie, zie Tlemcen (stad)